Il singolare del torneo di tennis San Luis Potosí Challenger 1989, facente parte dell'ATP Challenger Series, ha avuto come vincitore Jorge Lozano che ha battuto in finale Peter Doohan 6-4, 6-4.

Teste di serie 

 Jorge Lozano (Campione)
 Peter Doohan (finale)
 Agustín Moreno (quarti di finale)
 David Macpherson (primo turno)

 Yong-Min Kwon (primo turno)
 Brian Page (secondo turno)
 Assente
 Luis Herrera (secondo turno)

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

San Luis Potosí Challenger 1989